Этилмедь — металлоорганическое соединение, 
металла меди с формулой CuCH,
зелёные кристаллы.

Получение 
 Действие этилмагнийбромида на эфирный раствор иодида меди(I):

Физические свойства 
Этилмедь образует зелёные кристаллы, легко разлагается.

Литература 
 
 

Медьорганические соединения